Opěra může být:
 mostní opěra – část mostu
 předmět určený k podpírání

Podobné názvy 
 opěrná zeď